Crime et Châtiment (1935) - Franse verfilming van Schuld en Boete uit 1935
 Crime et Châtiment (1956) - Franse verfilming van Schuld en Boete uit 1956